Краеку́чник () — род папоротников подсемейства  семейства .

Ботаническое описание

Список видов 
Род включает 155 видов:

Хозяйственное значение и применение 
В Забайкалье краекучник серебристый применяют при спазмофилии у детей.

В надземной части краекучника Куна обнаружены стероиды.

Примечания

Литература 
 

Птерисовые